Lü kan syfta på:

 Lü, Schweiz – tidigare kommun i [Schweiz
 Lü (namn) – ett kinesiskt efternamn